

Patronyme 

 Adrien Bergé, joueur français de rugby à XIII ;
 Alain Bergé, dit Alain Dorval, est un acteur français ;
 Aurore Bergé (1986-), femme politique française ;
 Colette Bergé (1941-2008), comédienne française ;
 Denis Bergé, joueur de rugby à XIII ;
 Francine Bergé (née en 1938), comédienne française ;
 Georges Bergé (1909-1997), général de l'armée française ;
  :
 Jacques Bergé (1693-1756), sculpteur belge ;
 Julien Bergé (1876-1933), scientifique et industriel belge ;
 Marc Bergé (1929-2011), orientaliste et historien français ;
 Marcel Bergé (1909-1986), historien belge ;
  ;
 Sophie Bergé (née en 1964), skipper française ;
 Sylvia Bergé (née en 1962), comédienne française.

Voir aussi 
 
 
Patronyme belge
Patronyme français